Теодор «Тедди» Пилетт (, , Брюссель) — бельгийский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 

Сын автогонщика 1950—1960-х годов Андре Пилетта и внук участника гонки «Инди 500» 1913 года Теодора Пилетта. Гоночную карьеру начал в 1962 году, стартовав в «Формуле-Юниор», в 1965 году стал чемпионом Бельгии в одном из классов серийных автомобилей. В 1968 году занял пятое место в гонке «Тарга Флорио». В 1971 году дебютировал в британском чемпионате «Формулы-5000», в котором становился чемпионом в 1973 и 1975 годах. В 1974 году принял участие в Гран-при Бельгии чемпионата мира «Формулы-1» и выиграл один из этапов Тасманской серии. В 1977 году ещё трижды появлялся на этапах «Формулы-1», выступая за команду BRM, все три раза не прошёл квалификацию. В начале 1980-х годов несколько раз стартовал в чемпионате CART, после чего завершил гоночную карьеру. В середине 1990-х годов построил собственный автомобиль, участвовавший в немецком первенстве «Формулы-3».

Результаты гонок в Формуле-1

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Результаты выступлений  

Родившиеся в Брюсселе
Автогонщики Бельгии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бельгии
Пилоты Targa Florio
Пилоты Формулы-1 из Бельгии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Инди-500 из Бельгии
Пилоты CART ChampCar